Van Assendelft de Coningh (geslacht), Nederlands patriciërsgeslacht
 Adriaan Dirk van Assendelft de Coningh, burgemeester van Hengelo
 Cornelis Theodoor van Assendelft de Coningh (1821-1890), koopvaardij-kapitein, koopman en schrijver
 Reinoud van Assendelft de Coningh, voormalig adjunct-directeur van de Efteling